Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу Маттек-Сендс вирішила не брати участі. Мірза грала в парі з Карою Блек, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Андреа Главачкова і Луціє Шафарова.
Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс з рахунком 6–2, 5–7, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Dubai Tennis Championships, парний розряд
Жінки, парний розряд